Jugendsünden – film del 1923 diretto da Felix Basch
Jugendsünden – film del 1929 diretto da Carl Heinz Wolff
Jugendsünden – film tv del 2012 diretto da Thomas Menke